Ravanica est un toponyme qui peut désigner :
 le monastère de Ravanica, un monastère orthodoxe de Serbie ;
Ravanica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška.